Überlieger steht im Krankenhauswesen für:
 Patienten die zum Jahreswechsel in Behandlung sind. Siehe Überlieger (Krankenhauswesen).

Überlieger steht im ÖPNV für:
 In Pause befindliche Busse an Haltestellen.